Алексей Александрович Алексеев:
 Алексеев, Алексей Александрович (род. 1965) — российский гандбольный тренер.
 Алексеев, Алексей Александрович (род. 1977) — российский футболист.
 Алексеев, Алексей Александрович (род. 1974) — российский хоккеист, тренер.